Craven est un nom propre 'anglo-saxon' (mais probablement d'origine celtique) qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Craven, ville de Nouvelle-Galles du Sud, (Australie) ;
  (Australie) ;
 Comté de Craven, en Caroline du Sud ; 
 Craven, un district du Yorkshire du Nord en Angleterre.
 Craven Cottage, stade de Football.

Patronyme 

 Beverley Craven (née en 1963), chanteuse-compositrice anglaise ;
 Dan Craven (né en 1983), coureur cycliste namibien ;
 Danie Craven (1910-1993), joueur de rugby sud-africain ;
 Elisabeth Craven (1750-1828), femme de lettres anglaise ;
 Jane Craven (fin du ), joueuse de tennis américaine ;
 
 Matt Craven (né en 1956), acteur canadien ;
 M.W. Craven (né en 1968), romancier britannique, auteur de roman policier ;
 Murray Craven (né en 1964), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Philip Craven (né en 1950), ancien sportif et président du Comité international paralympique ;
 Walter Craven (1863-1918), acteur américain ;
 Wes Craven (1939-2015), cinéaste américain ;
 William Craven (1608-1697), homme d'affaires anglais du .
 William Craven (4 comte de Craven ; 1868-1921), pair et politicien britannique.

Divers 
 Craven A, marque anglaise de cigarettes.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme anglais